Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1967 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Françoise Dürr je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikantka
 WC = S povabilom (Wild Card)
 LL = Srečna poraženka
 r. = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
1967